Es coneix amb aquest nom diversos indrets:
 Coll de Revell, collada situada a cavall dels termes municipals d'Espinelves, a la comarca d'Osona, i d'Arbúcies, a la de la Selva
 Coll de Revell, collada situada en el terme municipal de Maçanes, a la comarca de la Selva
 Coll de Revell, àrea de servei del terme municipal d'Arbúcies, a la comarca de la Selva
 Túnel de Coll de Revell, túnel de carretera situat al Coll de Revell